Francesc Fusté Babià fou un violoncel·lista nascut a Badalona. Inicià els seus estudis de violoncel a l'Escola Municipal de Música de Badalona, a la classe del professor titular de l'esmentada institució, Francesc Solà. A la seva joventut mostrà especials condicions per al domini de la tècnica instrumental i, posteriorment, continuà la seva formació a Barcelona de la mà de Josep Soler, amb qui cursà els estudis superiors. En addició, realitzà classes de perfeccionament i virtuosisme amb l'eminent violoncel·lista José Trotta. En el marc professional, actuà conjuntament amb l'Orquestra de Cambra de Pontevedra i fou solista de l'Orquestra de Cambra de Badalona. Un punt a destacar fou la seva participació a Ràdio Barcelona acompanyat de l'Orquestra Amics dels Clàssics, sota la batuta del mestre Juan Palet Ibars.

Referències 

Violoncel·listes catalans
Músics badalonins